

Persone 
 Franz Josef Degenhardt – cantautore e scrittore tedesco
 Jan Degenhardt – cantante tedesco
 Jessica Degenhardt – slittinista tedesca
 Johannes Joachim Degenhardt – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco